El término El reencuentro puede referirse a:

 El Reencuentro, agrupación musical de Puerto Rico.
 El reencuentro, álbum del grupo chileno Quilapayún.
 Trilogía: El reencuentro, álbum del grupo chileno Los Jaivas.
 El reencuentro, programa de telerrealidad de España.
 El reencuentro, álbum del grupo chileno La Noche